Århusvej kan henvise til:

 Århusvej (Viborg) – firesporet omfartsvej der går syd om Viborg
 Århusvej (motortrafikvej) – 2 sporet motortrafikvej imellem Viborg V og Rødkærsbro